Лу́чшие бомбарди́ры Лиги чемпионов КОНКАКАФ — список лучших бомбардиров Кубка и Лиги чемпионов КОНКАКАФ, начиная с 1995 года. Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в розыгрыше Кубка и Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Список футболистов 

Расшифровка таблицы:
 Сезон — год завоевания футболистом титула.
 Гражданство — гражданство футболиста.
 Имя — имя футболиста.
 Клуб — клуб, в котором выступал футболист.
 Голы — количество забитых мячей.

Примечания 

Футбольные награды
Лига чемпионов КОНКАКАФ